Горняя — название нескольких населённых пунктов:
 Горняя — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Горняя — деревня в Андреапольском районе Тверской области.